Плей-оф Кубка Стенлі 1994 — стартував після регулярного чемпіонату 16 квітня та фінішував 14 червня 1994.

Учасники плей-оф

Східна конференція 
 Нью-Йорк Рейнджерс, чемпіон Атлантичного дивізіону, Східної конференції, Кубок Президента – 112 очок
 Піттсбург Пінгвінс, чемпіон Північно-Східного дивізіону – 101 очко
 Нью-Джерсі Девілс – 106 очок
 Бостон Брюїнс – 97 очок
 Монреаль Канадієнс – 96 очок
 Баффало Сейбрс – 95 очок
 Вашингтон Кепіталс – 88 очок
 Нью-Йорк Айлендерс – 84 очка

Західна конференція 
 Детройт Ред-Вінгс, чемпіон Центрального дивізіону, Західної конференції – 100 очок
 Калгарі Флеймс, чемпіон Тихоокеанського дивізіону – 97 очок
 Торонто Мейпл-Ліфс – 98 очок
 Даллас Старс – 97 очок
 Сент-Луїс Блюз – 91 очко
 Чикаго Блекгокс – 87 очок
 Ванкувер Канакс – 85 очок
 Сан-Хосе Шаркс – 82 очка

Плей-оф

1/8 фіналу 
Східна конференція

Західна конференція

Чвертьфінали 
Східна конференція

Західна конференція

Півфінали

Фінал Кубка Стенлі

Статистика

Найкращі бомбардири плей-оф

Джерела 
 Архів  

Сезон НХЛ 1993—1994